Сант'Агата-Болоньєзе — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, метрополійне місто Болонья 
 Сант'Агата-дель-Б'янко — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎ 
 Сант'Агата-де'-Готі — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто 
 Сант'Агата-ді-Мілітелло — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна
 Сант'Аґата-лі-Баттіаті — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія
 Сант'Аґата-суль-Сантерно — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Равенна
 Сант'Аґата-ді-Езаро — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Сант'Аґата-Фельтрія — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Ріміні
 Сант'Аґата-Фоссілі — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія